Гран-при Италии  года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1968 года. Автогонки прошли 8 сентября 1968 года на трассе Монца.

Гонка 

|}

Источники

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии